John Adams (muiter) (1766-1829) is, ook bekend als Alexander Smith, een van de muiters van de Bounty
 Alexander McCall Smith (1948), Schots jurist en schrijver
 Alexander Smith (atleet) (1988), Brits atleet
 Alexander Smith (voetballer) (1939), Schots voetballer en voetbalcoach

Zie ook 
 Alexander Smit